Alte Spinnerei steht für:

 Alte Spinnerei (Glauchau), Veranstaltungsort in Glauchau, Sachsen 
 Alte Spinnerei, Standort der Baumwollspinnerei Kolbermoor, Bayern 
 Alte Spinnerei, Standort der Spinnerei Kunz in Windisch, Kanton Aargau 
 Alte Spinnerei, anderer Name der Spinnerei Murg in Quarten, Kanton St. Gallen